«Дом Ашеров» () — художественный фильм по мотивам рассказа Эдгара Аллана По «Падение дома Ашеров».

Сюжет 
Райан и его девушка Молли едут навесить дядю Райана, Родерика Ашера. Прибыв в усадьбу Ашера, они обнаруживают, что брат Родерика, Вальтер, сошёл с ума, и сам Родерик недалек от этого. Родерик Ашер пытается похоронить заживо своего племянника и изнасиловать его невесту, чтобы, став отцом её ребёнка, продолжить род Ашеров. В дополнение ко всему Вальтер Ашер постоянно угрожает Молли своим сверлом, приделанном к протезу руки.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-триллеры США
Экранизации произведений Эдгара Аллана По
Фильмы США 1989 года